Рахимов Гафир Рахимович (29 марта 1905, Ташкент — 21 октября 1972, Ленинград) — узбекский советский учёный в области электротехники, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Узбекистана.

Биография 
Родился в 1905 году в семье садовника. После смерти отца в 1905 году воспитывался матерью, братьями и сёстрами. Начальное образование получил в новометодной джадидской школе «Рахимия» (Рахимилар мактаби), где преподавателями были педагог-практик, организатор учебного процесса Сабиржан Рахими и просветитель, педагог, один из организаторов автор основного букваря для системы народного образования Узбекистана 1920-30 годов — «Совга» Шакирджан Рахими. 1917—1922 — учёба в школе-интернате педагогического техникума. В 1922 году был направлен на учёбу на рабфак Ленинградского государственного университета. В 1924 году служил в частях ЧОН. В 1926—1931 годах — студент электромеханического факультета Ленинградского политехнического института.

С 1931 года — инженер Среднеазиатского отделения Всесоюзного электротехнического педагогического объединения. В 1932—1934 годах — начальник производственного сектора, главный инженер проектного сектора, главный инженер электромеханической лаборатории СРЕДАЗЭНЕРГО. Участвовал в проектировании Ташкентской городской электрической сети. Также в институте «Теплоэнергопроект» участвовал в проектировании линий высоковольтных передач Ташкента.

В 1932 году — аспирант САГУ, декан физфака. В 1933 году избран доцентом САГУ. В 1934 году создал кафедру «Теоретические основы электротехники» при Среднеазиатском индустриальном институте (впоследствии — Ташкентский политехнический институт). В 1934—1972 годах — заведующий кафедрой ТОЭ ТашПИ. В 1940 году защитил кандидатскую диссертации «Трансформаторы частоты для силовых установок».

В 1958 году в Ленинграде защитил докторскую диссертацию по теме «Автопараметрические колебания в электрических цепях с нелинейной индуктивностью». В 1956—1963 годах — проректор ТашПИ по науке В 1960 году присвоено учёное звание профессора. В 1964 году присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники УзССР». В 1964—1965 годах — декан инженерно-физического факультета ТАШПИ. В 1966 году избран член корреспондентом академии наук УзССР.

Научная деятельность 
Профессор Рахимов был основателем электротехнической школы в Узбекистане. Рахимову принадлежит одна из первых работ, раскрывающих определённую физическую картину довольно сложных процессов автопараметрических колебаний в контурах с ферромагнитными элементами. Результаты этих работ Рахимова нашли широкое применение в практике в эксплуатации энергетических систем. Итоги этих исследований представлены в монографии «Феррорезонанс», которая стала классической в исследованиях данного направления

В последние годы жизни Гафир Рахимов усиленно занимался изучением природы автоколебаний в нелинейных системах и в частности изучением роли явления адиабатического инварианта энергии в возникновении и в устойчивом существовании автопараметрических колебаний.

Результатом научной деятельности академика Рахимова была публикация более 150 научных работ, монографий, учебников, получение многочисленных авторских свидетельств.

Примечания

Литература 
 История электротехники. Москва издательство МЭИ, стр. 484, 1999 год ISBN 5-7046-0421-8
 Хотиранома. Совместное издание Министерства Высшего и среднего специального образования РУз, Министерства Энергетики РУз, АН РУз к 90 летию со дня рождения Рахимова Г.Р, 1995 г.
 Памяти Гафира Рахимовича Рахимова (1905—1972). Электричество, 1995 г. № 12, с.72
 Гафир Рахимович Рахимов . [ Специалист в области электротехники . 1905—1973. Некролог). Вопр. кибернетики (AH УзССР) , 1973 , вып . 55 , с . 170—171

Персоналии по алфавиту
Электротехники СССР
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Национального университета Узбекистана